PESQ, sigle composé des quatre lettes, soit P, E, S et Q, peut faire référence à :
 Programme d'enseignement sportif du Québec
 Évaluation de la qualité vocale perçue